Недоносков — фамилия; имеет женскую форму Недоноскова.
 Недоносков, Василий Васильевич (1855—1911) — российский предприниматель из купеческой династии Недоносковых.
 Недоносков, Владимир Васильевич (1877—1916) — российский присяжный поверенный, депутат Государственной думы от Уральской области.
 Недоносков, Николай Васильевич (более известен под фамилией Степной; 1890—1961) — советский архитектор.
 Недоносков, Павел Васильевич (Степной; 1889—1938) — российский офицер, штабс-капитан, участник Первой мировой и Гражданской войн.

См. также 
 Дом Недоноскова — исторический особняк в Саратове на улице Максима Горького.